peut faire référence à :

Patronyme 
Komachi est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
 , pilote japonais, as de la Seconde Guerre mondiale ;
 , diplomate japonais, ancien ambassadeur du Japon en Thaïlande.

Prénom 
 Komachi (I), nom de ring du lutteur mexicain Volador Jr. ;
 Komachi (III), nom de ring du lutteur mexicain Místico ;
 Komachi (II), nom de ring du lutteur mexicain  ;
 Ono no Komachi (小野 小町, v. 825 - v.900), poétesse japonaise.

Toponyme 
 Komachi (小町), quartier de la ville japonaise de Kamakura ;
  (كماچي), village iranien du Khorassan méridional ;
 Le Komachi-dōri, rue de Kyoto ;
 Le  (小町通り), rue de Kamakura ;
 Le Komachi-dōri (小町通り), rue de l'arrondissement de Toshima, à Tokyo.

Autres 
 Le Komachi (こまち), service ferroviaire japonais ;
 Sekidera Komachi (関寺小町), pièce de théâtre japonaise sur Ono no Komachi.